Watson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Watson Township (Illinois)
 Watson Township (Michigan)
 Watson Township (North Dakota)
 Watson Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Watson Township (Warren County, Pennsylvania)